Jakub Lipski (1787-1854), peintre polonais
 Jan Aleksander Lipski (1690-1746), cardinal polonais
 Jan Józef Lipski (1926-1991), homme politique
 Józef Lipski (1894-1958), diplomate polonais

Voir aussi